

Aziende 
 Westfield Sportscars  – casa automobilistica britannica
 Westfield Corporation – compagnia australiana di gestione centri commerciali
 Unibail Rodamco Westfield – Società di gestione immobiliare francese

Geografia 
 
 Australia 
 Westfield – Australia Occidentale
 
 Canada
 Westfield – città ora parte di Grand Bay-Westfield, città della Contea di Kings, Nuovo Brunswick 
 Westfield – Nuova Scozia

 Regno Unito
 Westfield – parrocchia civile dell'East Sussex
 Stati Uniti d'America
 Westfield – villaggio della Contea di Clark, Illinois
 Westfield – città della Contea di Hamilton, Indiana
 Westfield – città della Contea di Plymouth, Iowa
 Westfield – città della Contea di Aroostook, Maine
 Westfield – città della Contea di Hampden, Massachusetts
 Westfield – città della Contea di Union, New Jersey
 Westfield – città della Contea di Chautauqua, New York
 Westfield – borough della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Westfield – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Westfield – città della Contea di Orleans, Vermont
 Westfield – città della Contea di Marquette, Wisconsin
 Westfield – città della Contea di Sauk, Wisconsin

Letteratura 
 Westfield  – romanzo di Roderick Thorp del 1977